Winona Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Winona Township (Arkansas)
 Winona Township (Kansas)
 Winona Township (Missouri)
 Winona Township (North Dakota)